Německé příjmení Schönerer má více nositelů: 
 Alexandrine von Schönerer (1850–1919), rakouská divadelní herečka a režisérka 
 Georg von Schönerer (1842–1921), rakouský politik
 Mathias von Schönerer (1807–1881), rakouský železniční inženýr, otec Alexandrine a Georga

Německá příjmení